

Persones 
 Jaufré Rudel, trobador, senyor de Blaia
 Jaufré de Pons, trobador,

Obra literària 
 Jaufré o Roman de Jaufré, novel·la occitana medieval, de temàtica artúrica